Шена́й Гюрле́р (; ) — турецкая  театра, телевидения, кино и озвучивания,  и .

Биография и карьера 
Шенай Гюрлер родилась 28 июня 1966 года в Измире (Турция). После окончания колледжа она присоединилась к тюремным рабочим и вызвалась работать поваром. Окончила факультет изобразительных искусств Университета Докуз Эйлюль. 

Гюрлер выступала в Художественном театре Измира и работала ведущей на телеканалах TRT и Show TV. После работы актрисой дубляжа, она начала сниматься в кино и на телевидении. Наиболее известна по роли Фатош в телесериале «Европейская сторона» (2004—2009). Она сыграла роль Сельды в телесериале «Начинающая ведьма» (2006—2007) и роль Сенихи Султан в телесериале «Сбежавшие невесты» (2014—2015). Гюрлер была удостоена награды за «Лучшую женскую роль второго плана» на 28-й церемонии вручения наград SIYAD Awards за роль в фильме «Я боюсь, мама» (2014).

У Гюрлер есть дочь, Дуйгу Йылдырым, (род. 1990) и внук.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Девятого сентября
Актёры телевидения Турции
Киноактёры Турции
Актёры озвучивания Турции